Discovery Family – rete televisiva statunitense
 Discovery Family – rete televisiva francese